Чемпіонат Австрії 1917/18 () — 7-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став Рудольфшюгель.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1917/18 на rsssf 

1918
Австрія
Австрія